

Kanada 
 St. Albert – miejscowość w Albercie 
 St. Albert – miejscowość w Ontario